Lavieu steht für:
 Lavieu, Gemeinde im Département Loire, Frankreich

Lavieu ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Lavieu (* 1990), französischer Radrennfahrer
 Briand de Lavieu, in den Jahren 1306–1317 Erzbischof im Erzbistum Vienne